Аграммати́зм — нарушение речи, проявляющееся в трудностях при порождении или восприятии предложений. Все люди, страдающие аграмматизмом, имеют повреждения мозга в районе сильвиевой борозды.

Аграмматизм в восприятии речи 
Основными симптомами аграмматизма в восприятии речи являются:
 затруднённое восприятие предложений, в которых семантические роли участников могут быть обращены (так, Кошка преследует собаку понимается хуже, нежели Кошка пьёт молоко, потому что ситуация «молоко пьёт кошку» невозможна);
 затруднённое восприятие предложений с порядком слов, отклоняющимся от базового для данного языка;
 затруднённое восприятие предложений со сложной синтаксической структурой по сравнению с более простыми.

Симптомы аграмматизма, связанного с восприятием речи, могут быть выявлены в ходе эксперимента, в котором испытуемому предлагается определить, какой из демонстритуемых рисунков соответствует предъявляемому экспериментатором предложению.

Аграмматизм в порождении речи 
Аграмматизм в порождении речи характеризуется:
 простотой и бедностью разнообразия синтаксических структур порождаемых предложений (или отсутствием полноценных предложений);
 опущением служебных слов (артиклей, предлогов, вспомогательных глаголов) и местоимений. В языках, имеющих словоизменение, могут опускаться флексии;
 низким темпом речи. С точки зрения теории адаптации (), это связано с попыткой больного приспособиться к нарушению своей речи, состоящему в замедлении процесса её обработки;
 затруднённостью порождения предложений с нетипичным порядком слов.

Подходы к объяснению 
Существуют различные подходы к объяснению аграмматизма в порождении речи: так, гипотеза удаления следов () предполагает, что нарушение речи при аграмматизме состоит в исчезновении в процессе обработки предложения , возникающих в ходе трансформаций передвижения; гипотеза отображения () утверждает, что нарушается механизм интерпретации синтаксических структур в терминах семантических ролей; предполагается также, что нарушения связаны с уменьшением доступной памяти и т. д. Что касается восприятия речи, предполагается, что при нарушении обработки того или иного узла дерева синтаксической структуры расположенные выше него узлы не могут быть обработаны.

Примечания

См. также 
 Синтаксическая афазия (передний аграмматизм)

Афазия